Azur steht für:
 Azurblau, eine Farbe
 Azur (Satellit), erster westdeutscher Forschungssatellit
 Azur (Landes), eine Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:

 Azure (Begriffsklärung)